Bible Black може означати:

 Bible Black (гра) — японська еротична гра.
 Bible Black (аніме) — японське аніме у жанрі хентай.
 Bible Black — пісня групи Heaven & Hell.
 Bible Black — американські група створена Гері Дрісколлом, Крейгом Грубером, Duck MacDonald и Джеффом Фенгольтом.
 Bible Black, документальний фільм режисера Tao Nørager
 Starless and Bible Black — альбом британської групи King Crimson.